Сейферт — фамилия:
 Сейферт, Карл Кинан — американский астроном.
 Сейферт, Катарина — немецкая актриса.
 Сейферт, Эмиль — чехословацкий футболист.
 Сейферт, Ярослав — чешский писатель и журналист.

Другое 
 Сейферт — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Зейферт